Атимия:
 Атимия — полное или частичное лишение гражданских прав в Древних Афинах.
 Атимия — симптом, выражающийся в отсутствии или снижении эмоциональных проявлений. То же, что и апатия.